Wojtkiewicz peut désigner :
 Witold Wojtkiewicz (1879-1909), peintre polonais ;
 Aleksander Wojtkiewicz (1963-2006), joueur d'échecs soviétique puis polonais.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme